Antoine Dénériaz (1976) – sciatore alpino francese
 Michel Dénériaz (1928-1999) – conduttore radiofonico svizzero